Ratangarh heißen folgende Ortschaften in Indien:

 Ratangarh (Bijnor), Dorf in Uttar Pradesh
 Ratangarh (Churu), Stadt in Rajasthan
 Ratangarh (Neemuch), Stadt in Madhya Pradesh
 Ratangarh (Datia), Dorf in Madhya Pradesh